Појам Бешикташ може да се односи на:
 Бешикташ (општина)
 КК Бешикташ
 ФК Бешикташ